Crataegus coriacea puede hacer referencia a:
 Crataegus coriacea Gand., sinónimo de Crataegus laevigata.
 Crataegus coriacea Soland., sinónimo de Chamaemeles coriacea.